Каверна (из  «ложбина, яма, пропасть; полость»):
 Каверна (геология) — в геологии — полость в горных породах неправильной или округлой формы размером более 1 мм, то есть крупнее пор и мельче пещер. Как правило возникает в результате выщелачивания водой растворимых частиц (карст) или застывания лавы, насыщенной газовыми компонентами;
 Каверна (медицина) — в медицине — полость, возникающая в органах тела при разрушении и омертвении (некрозе) тканей и последующем разжижении омертвевших масс.
 Воздушная каверна (судостроение) —   создание под дном судна искусственной воздушной прослойки с избыточным давлением. Она изолирует большую часть корпуса от контакта с водой, чем достигается значительное снижение сопротивления.